Nimloth (boom), een fictieve boom op het eiland Númenor uit de werken van J.R.R. Tolkien.
 Nimloth (elf), een personage uit de Silmarillion van J.R.R. Tolkien: Een elf uit Doriath.